Вдовий пароход — пьеса И. Грековой (1981).
 Вдовий пароход — спектакль Театра им. Моссовета (1985).
 Вдовий пароход — фильм-спектакль Театра им. Моссовета (постановка Генриетты Яновской и Александра Покровского) (1989).
 Вдовий пароход — фильм Станислава Митина (2010).